Zkratka ze čtyř písmen G, I, B a S může mít více významů:

 Generální inspekce bezpečnostních sborů – český bezpečnostní sbor
 Gordon Institute of Business Science – obchodní škola v Johannesburgu, v Jihoafrické republice
 Graz International Bilingual School – škola v Štýrském Hradci, v Rakousku

Externí odkazy